Се́льское поселе́ние «Ито́мля» — муниципальное образование в составе Ржевского района Тверской области.

Образовано первоначально в 2005 году, включило в себя территории Сытьковского, Дурневского, Итомлинского, Дмитровского и Озерютинского сельских округов, на территории поселения было 78 населённых пунктов.

21 марта 2013 года принят закон Тверской области о преобразовании путём объединения сельских поселений «Шолохово» и «Итомля», и создании вновь образованного муниципального образования сельское поселение «Итомля» Ржевского района Тверской области. На территории вновь образованного поселения находятся 130 населённых пунктов. Центр поселения — деревня Итомля.

Географические данные 
 Общая площадь: 811 км²
 Нахождение: северная часть Ржевского района 
 Граничит:
 на северо-востоке — со Старицким районом, Луковниковское СП
 на востоке — с СП Успенское
 на юге — с СП Победа и СП Чертолино
 на юго-западе — с Оленинским районом, Молодотудское СП
 на северо-западе — с Селижаровским районом, Оковецкое СП и Елецкое СП

Поселение пересекает река Волга. Главная автодорога — «Ржев—Селижарово—Осташков».

Экономика 

В Советское время на территории поселения работали следующие хозяйства: колхозы «Заря» (д. Мининские Дворы), «Красный Маяк» (д. Раменское, ныне «Маяк»), «Красная Итомля» (д. Итомля, ныне «Итомля»), им. Орджоникидзе (д. Рудница) и совхоз «Дмитрово» (д. Дмитрово, ныне ООО «Ильи Горы»).

Население

Населённые пункты 

В составе сельского поселения «Итомля» насчитывается 130 населённых пункта:

В 2000 году была исключена из учётных данных деревня Трубанькино, в 2001 году — деревни Березуй, Голенищево, Ерино, Жерновка и Пеняево.

История 
В XIV—XV веках территория поселения располагалась на границе Старицких (Тверских) и Ржевских (Смоленских, Литовских) земель. После присоединения к Русскому государству приволжская (западная) часть поселения входила в Ржевский уезд (Большая Осеченская волость), а восточная относилась к дворцовой Мологинской волости Старицкого уезда. И после образования в 1796 году Тверской губернии территория поселения входила в Ржевский уезд (западная часть) и Старицкий уезд(восточная часть). В 1924 году вся территория поселения вошла в укрупнённый Ржевский уезд. После ликвидации губерний в 1929 году территория поселения относилась до 1935 года к Западной области. После образования в 1935 году Калининской области территория входила в 3 района: северная и восточная часть в Луковниковский район (до 1960 года), средняя часть — в Ржевский район, западная (заволжская) часть — в Молодотудский район (до 1958 года). С 1960 года территория поселения входит в Ржевский район Калининской области (с 1990 года — Тверской).

В середине XIX—начале XX века большинство деревень поселения относились к Холнинской, Гриминской и Харинской волостям Ржевского уездаи к Павликовской и Мологинской волостям Старицкого уезда.

В 1940—1950-е годы на территории поселения существовали Дмитровский, Мологинский, Озерютинский сельсоветы Луковниковского района, Сытьковский, Дурневский, Итомлинский и Яковлевский сельсоветы Ржевского района и Михалевский сельсовет Молодотудского района.

Известные люди 
В деревне Колупаево родился Герой Советского Союза Константин Иванович Царицин.

На хуторе Ненаедово Итомлинского сельсовета родился Герой Советского Союза, лётчик Василий Николаевич Кубарев.

В деревне Итомля проживает и работает заслуженный учитель Российской Федерации (2009) Абельцева Галина Максимовна.

 Учительская династия Раменских

Воинские захоронения 
На территории поселения находятся 11 воинских захоронений солдат Красной Армии, погибших во время Ржевской битвы 1942—1943 годов.

Список воинских захоронений на территории сельского поселения Итомля.

Примечания

Ссылки 

Сельские поселения Тверской области
Муниципальные образования Ржевского района